Zu Müllgebühr siehe
 Müllgebühr (Deutschland)
 Sackgebühr (Schweiz)

Siehe auch
 Sackabfuhr (Hamburg)